Simod bezeichnet:

 Simod Design, britischer Automobilhersteller
 Full Members Cup (ehemals Simod Cup), englischer Fußball-Pokalwettbewerb